In 2003 werd het 57ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 25 januari tot 5 april. Oeste werd kampioen.

Format
De clubs werden over twee groepen verdeeld van acht clubs die elk twee keer tegen elkaar speelde. De top twee plaatste zich voor de tweede fase, de laatste degradeerde. De kampioen promoveerde naar de Série A1 en de verliezende finalist speelt een play-off tegen de voorlaatste uit de Série A1.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase

Play-off

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2003

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2